Reino de Toledo puede referirse a:
 Al reino visigodo de Toledo, el periodo del reino visigodo en que la capital estuvo en la ciudad de Toledo (549-711).
 A la taifa de Toledo, la taifa o reino musulmán que tras la disolución del califato de Córdoba (1031) tuvo su capital en esa ciudad.
 Al reino de Toledo (corona de Castilla), el reino cristiano que se configura territorialmente a partir de la conquista de Toledo por Alfonso VI de León y Castilla (1085).